Blagaj est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Blagaj, un village situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Blagaj, un village situé dans la municipalité de Kupres, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Blagaj, un village situé sur le territoire de la ville de Mostar, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.
en Croatie
Blagaj, un village situé dans la municipalité de Slunj, comitat de Karlovac.